Ingemar Carlsson kan avse:

Ingemar Carlsson (född 1932), arkivarie
Ingemar Carlsson (född 1933), civilingenjör
Ingmar Karlsson (född 1942), diplomat